Superman (también conocido como Clark Kent y Kal-El) es un superhéroe de DC Comics creado en 1938. También puede referirse a:

Cine y televisión 
 Aventuras de Superman, serie de televisión de la década de 1950 protagonizada por George Reeves.
 Superman, película de 1978 protagonizada por Christopher Reeve. Primera de la tetralogía de películas de Superman de los años 70 y 80.m
 Superman II, película de 1980, secuela de la de 1978.
 Superman III, película de 1983, continuación de la saga de películas de Superman.
 Superman IV, película de 1987, última de las películas protagonizadas por Christopher Reeve.
 Lois y Clark: las nuevas aventuras de Superman, serie de televisión emitida entre los años 1993 a 1997, sobre las aventuras de Superman.
 Superman: La serie animada, serie animada basada en Superman, transmitida entre 1996 y 2000.
 Superman Returns, película de 2006 protagonizada por Brandon Routh.
 Man of Steel, película de 2013 protagonizada por Henry Cavill y dirigida por Zack Snyder.
 Clark Kent / Kal-El / Superman, personaje del Universo extendido de DC, que aparece por primera vez en esta película.
 Batman v Superman: Dawn of Justice, película de 2016.
 Justice League, película de 2017.
 Zack Snyder's Justice League, versión del director de 2021 de la película de 2017.
 Superman & Lois, serie de televisión de 2021.

Personas 
 Superman (actor porno), actor pornográfico cubano de la década de 1950.
 Miguel Ángel López (ciclista), ciclista colombiano conocido como Supermán López.

Otros 
 «Superman (canción de Eminem)», canción de Eminem con Dina Rae de su álbum The Eminem Show.
 Superman (postura sexual), postura sexual acrobática de mucha dificultad.